Joan Parés i March (ca. 1943 - 2022), antic pilot de motociclisme català 
 Joan Parés i Clarà (Amer, 1946 - 2022), músic català instrumentista de tible
 Joan Baptista Parés i Carbonell (Barcelona 1847 - 1926), col·leccionista i comerciant d'art català